Пружинка:

 местное название Каширки — реки в Московской области, левого притока реки Оки.
 уменьшительно-ласкательное к пружина.
 жаргонное название детской игрушки «Слинки».
 «Пружинка»  — советский комедийный фильм 1927 года, снятый режиссёром Владимиром Шмидтгофом на Ленинградской кинофабрике «Совкино».